Laka steht für:
Laka (Göttin), eine Göttin in der Polynesischen Mythologie
Laka (Volk), ein Stamm, der im Südwesten des Tschad am Logone lebt
Laka (Sprache, Tschad), die Sprache des Volkes der Laka im Tschad
Laka (Sprache, Nigeria), eine Adamawa-Ubangi-Sprache in Nigeria
geographisch:
 Laka (Burgas), ein Ort in der Oblast Burgas, Bulgarien
 Laka (See), ein Gletschersee im Böhmerwald, Tschechien
 Laka (Gailtaler Alpen), 1851 m, Berg in Kärnten
 Laka (Kuloi), linker Nebenfluss des Kuloi in der Oblast Archangelsk (Russland)
Personen:
 Elvir Laković Laka, Künstlername Laka (* 1969), bosnischer Sänger

Die Abkürzung LAKA steht für
 Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg

LAKA